Авіакомпанії Естонії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Естонії.

Див. також 
 Аеропорти Естонії

Примітки

Посилання